Canaletto bylo umělecké jméno těchto dvou italských malířů:
 Giovanni Antonio Canal (1697–1768), proslul malbami Benátek
 Bernardo Bellotto (1721–1780), Canalův synovec, který proslul obrazy Varšavy a Drážďan

Externí odkazy